Ave Maria er en traditionel kristen bøn, se Hil dig, Maria

Ave Maria kan også henvise til:

Film
Ave Maria (film fra 1918), en britisk stumfilm instrueret af Wilfred Noy
Ave Maria (film fra 1920), en stumfilm instrueret af Memmo Genua og Diana Karenne
Ave Maria (film fra 1936), en tysk/italiensk film instrueret af Johannes Riemann
Ave Maria (film fra 1953), en vesttysk film instrueret af Alfred Braun
Ave Maria (film fra 1984), en fransk film instrueret af Jacques Richard
 Ave Maria (film fra 2015), en film instrueret af Basil Khalil

Musik

Album 
Ave Maria, et album fra 1980 af Plácido Domingo
Ave Maria, et album fra 1992 af Stephanie Salas
Ave Maria, et album fra 2021 af Maria Peszek

Ave Maria – En Plein Air, a 2015 album by Finnish singer Tarja Turunen

Kompositioner
"Ave Maria" (Schubert) eller "Ellens dritter Gesang" (1825), en komposition af Franz Schubert
"Ave Maria", et orkesterværk for kor og solist af Johannes Brahms (1858)
"Ave Maria", en arie af Giuseppe Verdi, fra Otello (1887)
"Ave Maria", et korværk af Morten Lauridsen (1997)

Sange
"Ave Maria", en sang af Mac Miller fra albummet Faces
"Ave Maria", en sang af Beyoncé, 2008
"Ave Maria", en sang af Charles Aznavour
"Ave Mary A", en sang af Pink fra albummet Funhouse